Afak kan syfta på:
 Afaki, ett öga utan en naturlig lins
 Afaq District, distrikt i Irak
 Afak, Irak, stad i Irak